Сан Хосе Уно има више значења:

 Сан Хосе Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Уно, Роса де Сан Хуан (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе Уно (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хосе Уно (Акансе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хосе Уно (Дзилам де Браво), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику